Lužice est un toponyme qui peut désigner :

Lužice, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Lužice, une commune du district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Lužice, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Lužice, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie